Shandgolictis (Шандголиктис — „ласица из Шанд Гола”) је изумрли род мачколиких звијери из кладуса Aeluroidea, који је у периоду Олигоцена настањивао подручје Монголије.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 локалитета Шанд Гол у Монголији (гдје су пронађени фосилни остаци овог рода),
 и латинске ријечи иктис (лат. -{ictis}-), која значи ласица.

Назив врсте Shandgolictis elegans у преводу значи „витка ласица из Шанд Гола”, а врсте Shandgolictis constans значи „трајна ласица из Шанд Гола”.

Опис 
Врста Shandgolictis constans је била мања од врсте Shandgolictis elegans.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Shandgolictis.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Aeluroidea
 Stenoplesictidae (полифилетска породица)

Референце

Спољашње везе 

Мачколике звери
Изумрли сисари Азије